Па́ртия (; от  — часть, группа) — часть чего-либо, подмножество в составе некоего множества:
 Партия — группа лиц с общими политическими интересами, образовавшая организацию со своей структурой, уставом и программой действий, то есть Политическая партия.
 Партия — часть игры, либо игра целиком.
 Шахматная партия — одна игра в шахматы.
 Партия — в музыке (музыкальная партия).
 Партия — некоторое количество единовременно поставляемого товара.
 Партия изыскательская (также группа, разведывательная партия) — подразделение строительной либо геологоразведывательной организации, осуществляющее инженерные изыскания или иные работы в полевых условиях.
 Партия или банда — именование своих отрядов, польскими террористами (повстанцами), во время польского бунта (восстания) 1863 года.
 Партия (устар.) — мужчина (женщина) с точки зрения его (её) достоинств при вступлении с ним (с ней) в брачный союз (брак), по расчёту, по видам.
 Партия (также группа) — в ролевых играх группа персонажей, состоящая из игроков и/или NPC, совместно осуществляющая прохождение игры.

См. также 
 Партионный офицер
 Пати

Примечания